ORP „Bałtyk” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od potocznej nazwy Morza Bałtyckiego, nad którym leży Polska:
 ORP „Bałtyk” – hulk szkolny, ex-francuski krążownik pancernopokładowy „D'Entrecasteaux” z końca XIX wieku
 ORP „Bałtyk” (264) – okręt hydrograficzny projektu B-63 z lat 60. XX wieku, następnie przemianowany na okręt rozpoznawczy
 ORP „Bałtyk” (Z-1) – zbiornikowiec paliwowy projektu ZP-1200 z lat 80. XX wieku

Nazwę ORP „Bałtyk” nosił także Obóz Szkolny Marynarki Wojennej w Okehampton (Wielka Brytania), który istniał w latach 1944–1947 w ramach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy polskich okrętów